Faust (Faust - Im Sog des Seelen-Fängers) è un film del 2002 diretto da Mario Salieri.

Trama 

Reinterpretazione hard dell'opera teatrale La Tragica Storia del Dottor Faust del poeta e drammaturgo Christopher Marlowe. Il film racconta il rapporto tra bene e male nelle varie epoche.

Collegamenti esterni 
 

Film erotici
Film pornografici
Film basati su Faust